Аджуд () — город в Румынии, в жудеце Вранча. Расположен в 44 км к северу от города Фокшани, в 203 км к северо-востоку от Бухареста, вблизи места впадения реки Тротуш в Сирет, на высоте 97 м над уровнем моря. Железнодорожный узел.

Население Аджужа по данным переписи 2011 года составляло 16 045 человек. По данным переписи 2002 года население насчитывало 17 585 человек. Румыны составляют 84,72 % населения, цыгане — 5,9 %.
Согласно данным переписи 2016 года, население муниципия составляло 20 509 человек.

Динамика численности населения по годам:

Известные уроженцы 
 Анджела Георгиу — румынская оперная певица, сопрано

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города Румынии